Albert Viktorovitch Lechtchiov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Ijevsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur 
Formé au Molot Perm, il débute dans le championnat d'URSS en 1989. A près un court passage au Dinamo Minsk, il signe au HK CSKA Moscou en 1991. En 2003, il intègre l'effectif du Khimik Voskressensk qui déménage deux ans plus tard à Mytichtchi pour devenir le Khimik Moskovskaïa Oblast. En 2009, il commence la saison au SKA Saint-Pétersbourg mais reçoit peu de temps glace. Il résilie alors son contrat et conclut une entente avec le CSKA.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
 2007 : participe au Match des étoiles de la Superliga avec l'équipe Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 26|| 1|| 2|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1992-1993|| CSKA Moscou|| Superliga|| 32|| 8|| 2|| 10|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Russian Penguins || LIH|| 12|| 2|| 3|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| CSKA Moscou|| Superliga|| 45|| 13|| 10|| 23|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| CSKA Moscou|| Superliga|| 51|| 12|| 24|| 36|| 51|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1995-1996|| CSKA Moscou|| Superliga|| 52|| 17|| 14|| 31|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| CSKA Moscou|| Superliga|| 46|| 15|| 16|| 31|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| CSKA Moscou|| Superliga|| 42|| 5|| 15|| 20|| 20|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000|| CSKA Moscou|| Superliga|| 35|| 10|| 18|| 28|| 32|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2000-2001|| CSKA Moscou|| Superliga|| 31|| 7|| 8|| 15|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| CSKA Moscou|| Vyschaïa Liga|| 49|| 21|| 22|| 43|| 26|| 14|| 8|| 7|| 15|| 10
|-
| 2002-2003|| CSKA Moscou|| Superliga|| 47|| 6|| 14|| 20|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 59|| 13|| 15|| 28|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 57|| 9|| 5|| 14|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 48|| 8|| 12|| 20|| 28|| 9|| 1|| 4|| 5|| 10
|-
| 2006-2007|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 54|| 14|| 51|| 65|| 52|| 9|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 2007-2008|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 56|| 19|| 34|| 53|| 42|| 5|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2008-2009|| Atlant Mytichtchi|| KHL|| 48|| 14|| 22|| 36|| 16|| 7|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| rowspan=2|2009-2010|| SKA Saint-Pétersbourg|| KHL|| 14|| 0|| 2|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| CSKA Moscou|| KHL || 34|| 4|| 14|| 18|| 24|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Ijevsk
Naissance en septembre 1971
Joueur russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Russian Penguins
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Attaquant de hockey sur glace